Кубок Либертадорес 1976 — 17-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем впервые стал «Крузейро».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Плей-офф

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Плей-офф

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1976 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1976 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1976 году
1976